Peter Evans (acteur), Amerikaans acteur
 Peter Evans (motorcoureur), Brits motorcoureur
 Peter Evans (muzikant), Amerikaans jazztrompettist
 Peter Evans (theaterregisseur), Australisch theaterregisseur
 Peter Evans (zwemmer), Australisch zwemmer